Партия на центъра може да се отнася за:
 Партия на центъра (Норвегия)
 Партия на центъра (Швеция)

Вижте също 
 Финландски център